Vinte e dois — o número
22 — o ano 22 d.C.
.22 — o calibre de munição
22 (canção de Lily Allen)
22 (canção de Taylor Swift)

0022
Desambiguações de música